Енком'єнда (ісп. encomienda — букв. — піклування, захист) — форма залежності населення іспанських колоній від колонізаторів. Запроваджена 1503 року. 
 Арройо-де-ла-Енком'єнда (ісп. Arroyo de la Encomienda) — муніципалітет в Іспанії.